Zenobi – variante del nome proprio di persona Zenobio
Zenobi – azienda produttrice di videogiochi
Renzo Zenobi – cantautore e paroliere italiano